Kenzō hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Kenzō Tennō: vigésimo tercer emperador del Japón.
 Kenzo Miyazawa (1937—2003): artista marcial japonés que llegó a 7° Dan de Aikidō.
 Kenzō Tange (1913—2005): arquitecto y urbanista japonés.
 Kenzō Takada (1939): diseñador de moda japonés.
 Kenzo Suzuki (1974): luchador profesional japonés.

Empresas 
 Kenzo, marca de moda y alta costura.

Nombres japoneses
Nombres masculinos